Гурген Якобович Чехашвили (род. 1925 год) — затяжчик обуви Тбилисской обувной фабрики «Исани» Министерства лёгкой промышленности Грузинской ССР. Герой Социалистического Труда (1971). 

В 1970 году досрочно выполнил личные социалистические обязательства и производственные задания Восьмой пятилетки по производству обуви. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Литература 
 У. Бахтадзе, Гурген Чехашвили: [Очерк о рабочем Тбил. обув. ф-ки, Герое Соц. Труда], 56 c. ил. 17 см., Тбилиси, Сабчота Сакартвело, 1978

Делегаты XXV съезда КПСС